Деннис Эберхард (; 1943, Кливленд — 2005, там же) — американский композитор.

Учился в Кливлендском институте музыки, Иллинойсском университете и других учебных заведениях, среди его наставников были, в частности, Сальваторе Мартирано и Влодзимеж Котоньский.

Написал, в частности, концерт для фортепиано с оркестром «Тень лебедя» (), посвящённый памяти моряков, погибших на подводной лодке «Курск».

Ссылки 

 Мировая премьера концерта памяти «Курска» пройдет сегодня в Филармонии  // Фонтанка. Ру, 28 ноября 2002.

Композиторы США
Академические музыканты США
Родившиеся в 1943 году
Умершие в 2005 году
Персоналии по алфавиту
Выпускники Кливлендского института музыки
Выпускники Кентского государственного университета